Гелница:

 Гелница — город в восточной Словакии.
 Гелница — район Словакии. Находится в Кошицком крае.